Олаф I (1050–1095) — король Данії.
 Олаф I (бл. 964–1000) — король Норвегії.
 Олаф III (1050–1093) — король Норвегії з 1066 до 1093 року.
 Олаф IV (1370–1387) — король Данії з 1375 до 1387 року як Олаф II, Норвегії з 1380 до 1387 року.
 Олаф V (1903–1991) — король Норвегії з 1957 до 1991 року.

 Олаф Бйолан (1873–1961) — норвежець, чемпіон світу з лижних гонок.
 Олаф Брок (1867–1961) — норвезький славіст, перекладач, академік.
 Олаф Вінтер (1973) — німецький веслувальник, байдарочник, олімпійський чемпіон.
 Олаф Стейплдон (1886–1950) — британський викладач, письменник-фантаст і філософ.
 Олаф Туфте (1976) — норвезький веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Олаф Фьонсс (1882–1949) — даньский і німецький театральний та кіноактор.
 Олаф Фінсен (1859–1937) — фарерський політичний діяч.
 Олаф Шольц (1958) — німецький політик.

Див. також 
 Берег Принца Олафа
 Гори Принца Олафа
 Орден Святого Олафа